Стехново — деревня в Краснопрудской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 7 км к востоку от волостного центра Кирово, в 40 км к югу от города Пскова.

Население 
Постоянное население по состоянию на 2000 год в деревне отсутствовало.

История 
До 31 декабря 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Москвинской волости.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района